Gino Rossi (bobsleeër)
 Gino Rossi (bokser)
 Gino Rossi (schilder)
 Gino Rossi (acteur)